Patrick Louis (né en 1955), homme politique français ;
 Patrick Louis (né en 1958), journaliste et historien français.